«Жертвоприношение Поликсены» () Это картина одного из величайших мастеров итальянского искусства Джамбаттисты Питтони (), выставлена в постоянной коллекции музея Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Литература 
 Sergeĭ Androsov, Lorenzo Zichichi, L'Hermitage dello Zar Nicola I: capolavori acquisiti in Italia, Ed. Il cigno GG Ed., 2007, ISBN 887831207X
 Irina Artemieva, Giuseppe Pavanello, Masterpieces from the Hermitage, Art media, 1998, ISBN 8843567322
 Irina Artemʹeva, Giuseppe Bergamini, Giuseppe Pavanello, Capolavori nascosti dell'Ermitage: dipinti veneti del Sei e Settecento da Pietroburgo, Ed. Electa, 1998, ISBN 8843565834
 Elisabetta Antoniazzi Rossi, Volume 2 di Indici di Arte veneta: rivista di storia dell'arte fondata nel 1947, Elisabetta Antoniazzi Rossi, Indici di arte veneta, Ed. Neri Pozza, 2002, ISBN 8873058299
 F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia 1979
 I. Artemieva, Alcune precisazioni sulla storia di un ciclo di Giovanni Battista Pittoni dell'Ermitage in "Arte Veneta", 46, 1994

Примечания

См. также 
 Смерть царя Кандавла

Ссылки 

 
 Аудиогид по Эрмитажу 

Картины Джамбаттисты Питтони
Циклы картин
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Троянская война